Palais royal peut désigner :

Monuments 
 le palais royal des expositions, en Australie ;
 le palais royal de Bruxelles, en Belgique ;
 le palais royal de Phnom Penh, au Cambodge ;

 en Espagne :
 le palais royal de Madrid,
 le palais royal d'Aranjuez,
 le palais royal de l'Almudaina, à Palma de Majorque,
 le palais royal de la Granja de San Ildefonso,
 le palais royal de Riofrío, à San Ildefonso,
 le palais royal de la Magdalena, à Santander,
 le palais royal d'Olite ;

 en France :
 le Palais-Royal, un ensemble de bâtiments autour du jardin du Palais-Royal situés dans le  de Paris, abritant le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel, le ministère de la Culture, la Comédie-Française ainsi que le théâtre du Palais-Royal,
 l'ensemble du palais du Louvre et du palais des Tuileries qui étaient, avec le palais du Luxembourg, les résidences royales des souverains français,
 le Palais royal d'Uvea à Wallis-et-Futuna ;
 en Italie :
 le palais royal de Gênes en Ligurie,
 le palais royal de Milan en Lombardie,
 le palais royal de Naples en Campanie,
 le palais royal de Caserte en Campanie,
 le palais royal de Portici en Campanie,
 le palais royal de Carditello en Campanie,
 le palais royal de Sienne en Toscane,
 le palais royal de Turin dans le Piémont,
 le palais royal de Venaria dans le Piémont,
 le palais royal de Venise en Vénétie,
 le palais royal de Palerme en Sicile ;
 le palais royal de Luang Prabang au Laos ;
 à Madagascar : 
 le Rova d'Ambohimanga
 le Palais de la Reine
 les nombreux palais royaux du Maroc, dont ceux remontant au temps des sultans et des « villes impériales » du pays (dars el makzen), avec parmi eux :
 le palais royal de Fès,
 le palais royal de Meknès,
 le palais royal de Rabat ;
 le palais royal d'Oslo en Norvège ;
 le palais royal de Mascate à Oman ;
 le palais royal d'Amsterdam aux Pays-Bas ;
 au Portugal :
 le palais royal de Queluz,
 le Palais royal de Vila Viçosa ;
 le palais royal de Varsovie en Pologne ;
 le palais royal de Bucarest en Roumanie ;
 le palais royal de Belgrade en Serbie ;
 le palais royal de Mari en Syrie ;
 le palais royal de Stockholm en Suède ;
  en Thaïlande :
 le palais royal de Bangkok,
 le palais royal de Bang Pa-In ;
 le palais royal des Tonga.

Titre 

 Palais Royal, chanson d'Alain Chamfort de 1980 ;
Palais royal !, film français réalisé par Valérie Lemercier en 2005.

Autres 
 Le Palais royal, un ensemble vocal et instrumental sur instruments anciens.
 Palais Royal - Musée du Louvre, station du métro parisien (lignes 1 et 7).
 Palais royal (pâtisserie)
 Quartier du Palais-Royal à Paris.

 Palaye Royale groupe de rock.